C15H24O – formula molecolare del butilidrossitoluene
C15H24O – formula molecolare del nonilfenolo

Formule molecolari